Муса Мирзапаязович Адышев () — советский , специалист в области металлогении, региональной геологии, литологии и геохимии. Академик (1961), президент Академии наук Киргизской ССР (1978).

Биография 
Родился 15 июня 1915 года в горном селе Гульча (ныне — центр Алайского района Ошской области).

В 1925—1929 годах (после смерти родителей) воспитывался в интернате города Ош.

В 1935 году окончил Джалал-Абадский педогагический техникум. Работал учителем в средней школе, затем директором.

Учился в Азиатском финансово-экономическом институте в Ташкенте.

В 1938 году начал учиться на геолого-почвенном факультете Среднеазиатского государственного университета имени В. И. Ленина. С 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны, воевал с японцами в Маньчжурии. В 1947 году окончил университет, получил специальность геолог.

Направлен на работу в Институт геологии Киргизского филиала Академии наук СССР.

В 1952 году защитил диссертацию, кандидат геолого-минералогических наук.

В 1953—1975 годах — директор Института геологии Академии Наук Киргизской ССР.

В 1957—1979 годах — Член Президиума АН Киргизской ССР.

Доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1971).

Впервые выделил и обосновал стратиграфическое положение Тянь-Шаньской черносланцевой геологической провинции. Дал новую биогеохимическую классификацию углеродистых формаций, установил палеогеографические и геохимические условия литогенеза и накопления руд, разработал научные основы прогнозирования редкометаллического осадочного оруденения.

Принял участие в развитии Тянь-Шаньской физико-географической станции, осенью 1978 года был на её юбилейной конференции.

Был женат на Тенти Адышевой, народной поэтессе Киргизской ССР.

Скоропостижно скончался 1 января 1979 года во Фрунзе.

Членство в организациях 
 1948 — КПСС.
 1954 — член-корреспондент АН Киргизской ССР, академик (30 июня 1961), вице-президент (1974), президент Академии наук Киргизской ССР (ноябрь 1978)
В 1975—1979 годах — депутат Верховного совета Киргизской ССР (9 созыв).

Избранные труды
 Состояние и задачи геологических исследований в Киргизии // Первая научная сессия Академии наук Кирг. ССР. - Фрунзе, 1955.
 О стратиграфическом положении ванадиеносной углисто-кремнисто-сланцевой формации Тянь-Шаня // Докл. АН СССР. - 1964. - Т. 156, № 3.
 Распределение молибдена в кембро-ордовикских отложениях Сары-Джазской структурно-фациальной подзоны Тянь-Шаня // Геохимия. - 1966. - № 12.
 Углисто-кремнисто-сланцевой формация нижнего палеозоя Срединного Тянь-Шаня и связанное с ней молибден-ванадиевое оруднение (в соавторстве) // Основные проблемы металлогении Тянь-Шаня. - Фрунзе: Илим, 1969.
 Металлогения метаморфических и осадочных толщ Тянь-Шаня // Закономерности размещения полезных ископаемых. - М., 1970. - Вып. 9.

В 1982 году вышли Избранные труды М. М. Адышева.

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 1945 — Медаль «За боевые заслуги»
 1945 — Медаль «За победу над Японией»
 2001 — Почётная золотая медаль Президента Кыргызской Республики «За выдающиеся научные достижения в XX столетии» (посмертно)
 Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Память 
Его именем названы:
 Институт геологии имени М. М. Адышева НАН РК (бывший Геологический институт АН Киргизской ССР).
 Ошский технологический университет имени академика М. Адышева (ОшТУ), в 2004 году.
 Школа в Гульче.
 Улицы в Бишкеке и Гульча.
 Хребет и пик в горах Тянь-Шань.

Примечания

Ссылки 

 М. М. Адышев на сайте moypolk.ru.
 Президенты Академии наук Киргизской ССР.
  Манасова К. В Бишкеке отмечают столетие одного из основоположников геологической науки в Кыргызстане Мусы Адышева // ИА «24.kg». 22 октября 2015, Бишкек.
 М. М. Адышев в Информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.

Заслуженные деятели науки Киргизской ССР
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 9-го созыва
Президенты Академии наук Киргизии
Участники советско-японской войны (СССР)